Haho bezeichnet:
 Haho-Kloster, ehemaliges georgisches Kloster in der Türkei
 Haho (Togo), Präfektur in Togo
 Haho (Fluss), Fluss zum Togosee

Die Abkürzung HAHO bezeichnet:
 High Altitude – High Opening, ein Fallschirmsprungverfahren